Lucien Philippe (1925-2005) fou un reconegut vexil·lòleg francès nascut el 1925. Inspector de policia d'informació general, vigilava les manifestacions a París i es va interessar per les banderes dels partits polítics dels manifestants.

El 1969 va fundar amb George Pasch l'associació d'estudis internacionals vexil·lològics i el 1985 la Societat Francesa de Vexil·lologia. Fou editor de la revista francesa "Emblemes et Pavillons" i més tard de "Vexilla Franciae" fins que problemes de vista el van fer retirar cap al 2000. Gran dibuixant va il·lustrar el llibre de Whitney Smith The flag book of the United States (1970) i alguns dels llibres de Michel Lupant. Va col·laborar a moltes revistes vexil·lològiques i darrerament era col·laborador habitual de la catalana "Flag Report". Va rebre la medalla a l'excel·lència en vexil·lologia. Centenars de banderes han pogut ser conegudes i estudiades pels vexil·lòlegs gràcies a les seves precursores tasques d'investigació que, unit a un bon coneixement de la història moderna, li van permetre de descobrir el símbols utilitzats arreu del món i ja desapareguts.

Va morir a Le Crès (a prop de Montpeller) el 17 de març del 2005.

Philippe, Lucien
Philippe, Lucien
Policies europeus